Сіверське князівство — одне з удільних князівств Чернігово-Сіверської землі з центром у Новгороді-Сіверському. Постало 1097 року.
 Сіверська земля — історико-географічний регіон, колиска зародження могутньої Київської Русі, що включала басейн середньої та нижньої Десни, Посем'я і нижнє Посожжя.
 Сіверщина — земля УНР утворена 2-4 березня 1918 року законом про адміністративно-територіальний поділ України.

Також 
 «Сіверщина» — всеукраїнська тижнева газета